French Revolution2 VR in Lotte World (Seoul, Südkorea) ist eine Indoor-Stahlachterbahn vom Modell Custom MK-1200 des Herstellers Vekoma, die am 12. Juli 1989 als French Revolution eröffnet wurde. Unter diesem Namen fuhr sie bis 2016.

Die Bahn besitzt einen Looping und als Rückhaltesystem kommen bei den Zügen Schulterbügel zum Einsatz.

Weblinks 
 French Revolution2 VR auf der Parkwebsite (englisch)
 

Stahlachterbahn
Achterbahn hergestellt von Vekoma
Bauwerk in Seoul
Achterbahn in Südkorea
Achterbahn innerhalb eines Gebäudes